Das Dameneinzel der Australian Championships 1950 war ein Tenniswettbewerb in Kooyong, Melbourne.

Vorjahressiegerin war Doris Hart. Im Endspiel, das am 28. Januar 1950 stattfand, setzte sich Louise Brough gegen Doris Hart mit 6:4, 3:6, und 6:4 durch. Für Brough war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian-Open-Homepage

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1950